Masciaghesi – abitanti di Bovisio Masciago
Masciaghesi – abitanti di Masciago Milanese
Masciaghesi – abitanti di Masciago Primo